Seven and the Ragged Tiger er det tredje album fra Duran Duran

 The Reflex
 New Moon On Monday
 (I'm Looking For) Cracks In The Pavement
 I Take The Dice
 Of Crime And Passion
 Union Of The Snake
 Shadows On Your Side
 Tiger Tiger
 The Seventh Stranger

Albummet blev udgivet i 1983

Eksterne henvisninger 
 

Album fra 1983
Duran Duran-album